Claudio Tamburrini – ex calciatore argentino
 Nunzio Tamburrini – brigante italiano
 Pablo Tamburrini – calciatore cileno naturalizzato palestinese